Bleinroth bezeichnet

 Heinrich Bleinroth, um 1900 in Landringhausen gegründeter Landmaschinenhersteller
 Villa Bleinroth, auch Villa Lösekann oder Villa Oesterheld genannt, um 1900 in Seelze errichtetes Wohngebäude, siehe Hannoversche Straße 64